Admiralty House steht für:

 Admiralty House (London), Residenz des Ersten Lords der Admiralität (Marineminister), 1788–1964
 Admiralty House (Sydney), Nebenresidenz des Generalgouverneurs von Australien in Sydney